tolk (beroep), iemand die gesproken tekst vertaalt
Tolk (Duitsland), een plaats in Sleeswijk-Holstein
Tolk (Band), een Belgische Rockband